Olevano peut désigner:

 Olevano di Lomellina, commune italienne de la province de Pavie en Lombardie en Italie ;
 Olevano Romano, commune de la ville métropolitaine de Rome Capitale dans le Latium en Italie ;
 Olevano sul Tusciano, commune italienne de la province de Salerne dans la région Campanie en Italie ;